«Спаса́тели» () — 23-й по счёту полнометражный мультфильм производства Уолта Диснея 1977 года. Экранизация серии книг Марджери Шарп (в первую очередь «Спасатели» и «Мисс Бьянка»).

Звук записан в моно по системе RCA Photophone. Премьера в США состоялась 19 июня 1977 года с рейтингом MPAA G. Международная версия этого фильма демонстрировалась в других кинотеатрах Австралии, Гонконге, Новой Зеландии, Великобритании и других странах. Также фильм дублирован и демонстрировали в прокате в Бразилии, Португалии, Мексике, Греции, Испании, Франции, Италии, Голландии, ФРГ, Гонконге, Уругвае, Ирландии, Аргентине, Швеции, Колумбии, Финляндии, Дании, Норвегии, Сингапуре, Японии и других… Ре-релиз мультфильма в кинотеатрах состоялись в 1983—1987 и в 1989—1990 годах. В 1990 году вышло продолжение «Спасатели в Австралии».

Сюжет 
В нашем мире существует второй мир, где мыши ведут себя как люди. Их братство столь сильно, что они, наравне с человеческой ООН, создают своё Общество Помощи и Спасения, в члены которого входят мыши-делегаты из разных стран мира. Однажды 8-летняя девочка-сирота Пенни была похищена злобной владелицей ломбарда, мадам Медузой и увезена на остров в заливе Дьявола. Это было сделано для того, чтобы девочка помогла злодейке вытащить огромный алмаз («глаз Дьявола»). Дело в том, что место, где он был спрятан, слишком узкое и пролезть туда может только ребёнок.

Пенни удаётся бросить в море бутылку с запиской, где она просит о помощи. Бутылка попадает к мышам, после чего мыши-спасатели срочно собираются в штаб-квартире, чтобы решить вопрос о помощи девочке. Отправиться на помощь вызвалась мышь по имени мисс Бьянка. Она также взяла в помощники уборщика из Общества Помощи и Спасения — Бернарда.

И вот Бьянка и Бернард отправляются на поиски Пенни. Сначала они проникают в приют, откуда пропала Пенни. Там старый кот Руфус сообщает им о том, что Пенни исчезла, и что её похитила мадам Медуза. Бернард и Бьянка отправляются вслед за Медузой на самолёте-рикше — альбатросе Орвилле. Он доставляет их в залив Дьявола. Далее разворачивается целый ряд полных опасностей приключений, в результате которых Пенни достаёт алмаз, и мадам Медуза гонится за ней, но терпит полный крах.

Бернарду и Бьянке помогают и местные жители — мыши, кролики и т. п. Финал традиционно счастливый для картин Диснея: зло побеждено, а девочка попадает обратно в приют, и её удочеряют. Бернард и Бьянка решают всё время быть вместе и помогать другим.

Персонажи 
 Мисс Бьянка — белая мышка, которой предполагает миссию на спасение девочки, которая, как известно, находится в страшной опасности. Делегат из Венгрии.
 Озвучивание: Ева Габор
 Бернард — Мышь-швейцар в спасательном благотворительном обществе. Бернард сопровождает Мисс Бьянку в миссии на спасение девочки. Делегат из США.
 Озвучивание: Боб Ньюхарт
 Девочка Пенни — сирота, похищенная из приюта Морнингсайд. 8 лет. Мадам Медуза похищает её для того, чтобы Пенни проникла в грот «Чёрная дыра» и отыскала там бриллиант «Глаз Дьявола».
 Озвучивание: Мичелл Стэси
 Мадам Медуза — злобная и хитрая женщина, похитившая Пенни из приюта, чтобы та нашла драгоценный камень «Глаз Дьявола». Имеет двух аллигаторов по имени Брут и Нарон.
 Озвучивание: Джеральдин Пейдж

Создатели 
 Сюжет — Ларри Клеммонс, Кен Андерсон, Фрэнк Томас, Вэнс Герри, Дэвид Миченер, Тед Берман, Фред Лаки, Барни Маттинсон, Дик Себаст
 Режиссёры-аниматоры — Олли Джонстон, Милт Кахл, Фрэнк Томас, Дон Блут
 Ассистенты режиссёров — Джефф Патч, Ричард Рич
 Художник — Дон Гриффит
 Лейаут — Джо Хэл, Гуй Дит, Том Лэй, Сильвия Ромер
 Стиль цвета — Аль Демпстер
 Задний фон картины — Джон Коулман, Энн Гантер, Даниэла Билеска
 Титры — Мелвин Шав, Эрик Ларсон, Барни Маттинсон
 Менеджер производства — Дон Дакуэлл
 Звук — Херб Тэйлор
 Редакторы — Джеймс Мелтон, Джим Кофорд
 Музыкальный редактор — Эвелин Кеннеди
 Композитор и дирижёр — Арти Батлер
 Продюсер — Вольфганг Реитерман
 Исполнительный продюсер — Рон Миллер
 Режиссёры — Вольфганг Райтерман, Лоунсбери, Джон, Арт Стивенс

Песни в мультфильме 
 «Путешествие» ()
 «Общество спасателей» ()
 «Верь в синюю птицу» ()
 «Кто-то ждёт тебя» ()
 «Поздравительная песня для Пенни» ()
 «Завтра будет новый день» ()

Создание фильма 
На создание фильма потребовалась 4 года. Над «Спасателями» работали 250 человек, в том числе 40-аниматоров, которые создали около 330000 рисунков, четырнадцать последовательностей с 1039 отдельными сценами и 750 фонов.

Награды 
Фильм участвовал в кинофестивалях: National Board of Review, USA (1977) и Golden Screen, Germany (1978), победил и получил награды .

Отзыв критика 
«Спасатели» продолжили традицию великих диснеевских картин, представлявших своеобразный фантазийный мир, увиденный глазами мышат. Каждая сцена говорит: Это анимация, а не имитация натуры. У этого фильма было то, чего не хватало многим другим, — душевность.

Примечания

Ссылки 

 The Rescuers на Disney Archives
 
 Спасатели на TCM Movie Database
 The Rescuers на RetroJunk.com

Рисованные мультфильмы США 1977 года
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы Вольфганга Райтермана
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Мультфильмы о мышах
Мультфильмы о говорящих животных
Фильмы IMAX
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios
Мультфильмы по сценариям Барни Мэттинсона
Мультфильмы Джона Лаунсбери
Мультфильмы, спродюсированные Вольфгангом Райтерманом